Como guion (hasta 2010, también guión) se designa a:

Texto 
 el guion, texto en que se expone el contenido de una obra;
 el guion cinematográfico o screenplay en el cine;
 el guion resubadaptado, adaptación cinematográfica de una obra literaria;
 el guion técnico, documento en que se especifican los planos de una obra;
 el guion teatral, libreto;
 el guion radiofónico, guion que se hace para la radio.

Ortografía
 el guion ortográfico (-), un signo de puntuación. No debe confundirse con la raya (—) ni con el signo menos (–);
 el guion bajo (_), un signo gráfico. Es un signo de puntuación que señala en informática la división entre dos letras.

Informática
 el guion o script, un programa escrito para un lenguaje de programación interpretado;
 el guion de prueba automatizada, descripción de los pasos a seguir para automatizar una prueba de una funcionalidad de una aplicación;
 el guion multimedia, documento que estructura todas las pantallas de una aplicación informática multimedia.

Otros
 Guión, periódico español editado entre 1936 y 1937.
 el guion, una bandera que utilizan algunos jefes de Estado y unidades militares;
 el guion psicológico es un “plan” sobre la propia vida;
 el guion de codornices, especie de ave gruiforme de la familia Rallidae.

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:
 Guion, localidad en Etiopía;
 Guion, localidad en Arkansas (Estados Unidos).

Referencia y nota

Enlaces externos